Andrej Gennad'evič Kirilenko – cestista russo
Andrej Pavlovič Kirilenko – politico sovietico
Denis Kirilenko – calciatore russo
Marija Kirilenko – tennista russa
Masha Kirilenko – cantante russa